Bela Vista (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Bela Vista (metrostation), en metrostation gelegen aan de Rode lijn van de metro van Lissabon
 Bela Vista (Sao Tomé en Principe), een dorp in het Santomese district Lobata
 Bela Vista (voetbalclub), de voetbalclub van dit dorp